Bezares puede referirse a:
El municipio Bezares, situado en la comunidad autónoma de La Rioja (España).
La localidad de Bezares, perteneciente al municipio de Valle de Valdelaguna, situado en la provincia de Burgos (España).
La actriz mexicana Brenda Bezares.
El futbolista Juan José Bezares Alarcón.
Fernando Gómez-Bezares, economista riojano.